Oosterhof ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Oosterhof (* 1971), niederländischer Fußballspieler
 Popke Oosterhof (* 1947), niederländischer Radrennfahrer
 René Oosterhof (* 1990), niederländischer Fußballspieler